Криммлер () — каскад водопадов на реке  (приток реки Зальцах) в Австрии. Один из самых высоких каскадов водопадов в Европе — его суммарная высота составляет 380 метров.

Средний расход воды составляет 5,61 м³/с и значительно меняется в течение года — от 0,356 до 57,2 м³/с.

Ежегодно водопад посещают около 400 000 туристов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Зальцаха
Водные объекты земли Зальцбург